– japońska tenisistka o statusie profesjonalnym.

Kariera tenisowa 
W przeciągu kariery zwyciężyła w ośmiu singlowych i jednym deblowym turnieju rangi ITF. 3 lutego 2020 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 157. pozycję. Natomiast 26 maja 2014 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 378. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Urodzeni w 1996
Japońskie tenisistki
Sportowcy związani z Toyonaką
Ludzie urodzeni w Toyonace